Dakin:
 Henry Drysdale Dakin
 reakcja Dakina
 James Mark Dakin Purnell

Zobacz też 
 Dakini